Лолланн — многозначный топоним:

 Лолланн () — четвёртый по величине остров Дании
 Лолланн — датская коммуна в составе области Зеландия

См. также 
 Лоллар
 Лолларды